Вијачани могу да буду:

 Вијачани Горњи, насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Горњи Вијачани, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ 
 Доњи Вијачани, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ